Gyorgy Bárdos, meneur de chevaux d'attelage hongrois
György Deák-Bárdos, compositeur hongrois